Platysticta är ett släkte av trollsländor. Platysticta ingår i familjen Platystictidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Platysticta